

Сумки — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Сумки — село, Половинський округ, Курганська область
 Сумки — селище, Половинський округ, Курганська область

Див. також 
 Сумка (значення)
 Суми